Сезон 2022/23 — 53-й сезон в истории футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и 49-й сезон подряд для клуба в чемпионате Франции.

Состав

Основной состав

Трансферы

Пришли в клуб 

Общие расходы:  € 121 000 000

Ушли из клуба 

Общие доходы:  € 48 000 000

Соревнования

Предсезонные и товарищеские матчи

Суперкубок Франции

Чемпионат Франции

Таблица

Статистика выступлений

Матчи

Кубок Франции

Лига чемпионов УЕФА

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

Статистика

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Пенальти

Примечания 

2022
Пари